Ndoci ist der Familienname folgender Personen:

 Aida Ndoci, albanische Sängerin
 Frederik Ndoci (* 1960), albanischer Sänger